EKG kan syfta på

 EKG – en metod för mätning av aktivitet hos hjärtat, se Elektrokardiografi
 EKG-apparat  – mäter hjärtats elektriska impulser
 EKG (TV-program) – ett tidigare debattprogram i svensk TV, nedlagt 2002.
 EKG (TV-program 2007) – en TV-serie om sjukdomar på Kanal 5
 Ekg – trafikplatssignatur för järnvägsstationen Ekskogen (Roslagsbanan)